Physionomie (griech. φύσης, phýsis „die Natur“ und νόμος, nómos „das Gesetz“) ist:
 (veraltet) die Lehre von den Naturgesetzen.
 im Französischen eine alternative und im Deutschen eine veraltete Schreibweise von Physiognomie.